Keep on Loving You – singolo dei REO Speedwagon del 1980
Keep on Loving You – album di Reba McEntire del 2009